El término inglés top secret («máximo secreto») puede referirse:

Automovilismo
Top Secret Co., compañía japonesa dedicada a la modificación de vehículos;

Servicios de inteligencia de Estado
 a Top secret, el término en inglés para designar la información clasificada;

Cine
 a Top Secret!, una película cómica de 1984;

Televisión
 a Top secret, una telenovela chilena de los años 1990;
 a «Top Secret», el decimosexto episodio de la serie de televisión House M.D.;

Música
 Top Secret, una canción del álbum Detonator, por el grupo llamado Ratt;

Prensa
 Top Secret, una revista polaca sobre informática;

Aviación
 Top Secret, el nombre de un bombardero B-29 estadounidense modificado para poder embarcar y largar la bomba atómica de agosto de 1945;

Juegos
 Top Secret, un juego de rol estadounidense publicado por TSR, Inc. en 1980;
 Top Secret, nombre con el que se conoce en Japón al juego de arcade Bionic Commando; o
 Top Secret, código para denominar un proyecto de videojuego en línea en el que trabaja la compañía Acclaim Games.